Ahmed Rachedi peut désigner :
 Ahmed Rachedi, un cinéaste algérien né en 1938 ;
 Ahmed Rachedi, une commune algérienne de la wilaya de Mila.